Bartelheim ist der Familienname folgender Personen:

 Justus Bartelheim (1817–1891), deutscher Geistlicher und Theologe 
 Martin Bartelheim (* 1964), deutscher Historiker, Archäologe und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Sabine Bartelsheim (* 1965), deutsche Kunsthistorikerin